Административное деление Витебской области представлено 21 районом, 2 городами областного подчинения (Витебск, Новополоцк), 14 городами районного подчинения, 23 посёлками городского типа, 6 480  сельскими населенными пунктами.

Представительную власть осуществляют областной Совет депутатов, районные Советы депутатов – 21, Витебский и Новополоцкий городские Советы депутатов; городские Советы депутатов городов районного подчинения – 5, поселковые и сельские Советы депутатов – 192.

Исполнительная власть представляет областной исполнительный комитет, районные и городские исполнительные комитеты – 21, Витебский и Новополоцкий городские исполнительные комитеты, поселковые и сельские исполнительные комитеты – 192.

Районы и города областного подчинения

История 
В 1938 году область делилась на 20 районов: Бешенковичский, Богушевский, Ветринский, Витебский, Городокский, Дриссенский (с 1962 — Верхнедвинский), Дубровенский, Лепельский, Лиозненский, Меховский (с 1958 — Езерищенский), Оршанский, Освейский, Полоцкий, Россонский, Сенненский, Сиротинский (с 1961 — Шумилинский), Суражский, Толочинский, Ушачский и Чашникский.

В 1944—1954 годах Ветринский, Дриссенский, Освейский, Полоцкий, Россонский и Ушачский районы входили в состав Полоцкой области.

В 1946 были образованы Кохановский, Ореховский и Улльский районы (упразднены в 1956 году). В 1959 упразднён Освейский район. В 1960 упразднены Богушевский, Ветринский и Суражский районы. В том же году из упразднённой Молодечненской области в Витебскую были переданы Браславский, Глубокский, Докшицкий, Миорский, Плисский, Поставский и Шарковщинский районы. В 1960 из Минской области передан и упразднён Бегомльский район.

В 1962 упразднены Докшицкий, Дубровенский, Езерищенский, Плисский, Россонский, Ушачский, Чашникский, Шарковщинский и Шумилинский районы. В 1965 восстановлены Докшицкий, Дубровицкий, Россонский и Чашникский районы, а в 1966 — Ушачский, Шарковщинский и Шумилинский.

См. также 
 Области Белоруссии

Примечания